Cold Spring Harbor potrebbe riferirsi a:
Cold Spring Harbor  – CDP di New York
Cold Spring Harbor Laboratory  – laboratorio di genetica sito a New York
Cold Spring Harbor  – album discografico di Billy Joel del 1971
Cold Spring Harbor  – romanzo di Richard Yates del 1986